przepis, dawniej: preskrypcja – to dokument normatywny ustalający obowiązujące reguły prawne, przyjęte przez organ władzy.
 przepis kulinarny
 książka kucharska
 przepis prawa
 kodeks
 ordynacja
 pragmatyka
 Volumina Legum

Zobacz też 
 algorytm
 instrukcja
 prawidło
 procedura
 receptura